

Architettura
 Casa Rossa Ximenes – complesso progettato da Leonardo Ximenes nel 1765 che si trova a Castiglione della Pescaia
 Palazzo Ximenes da Sangallo (anche conosciuto come Panciatichi-Ximenes) – palazzo storico di Firenze
 Villino Ximenes – residenza romana di Ettore Ximenes

Persone 
 Antonio Ximenes – scultore e disegnatore italiano
 Carlos Filipe Ximenes Belo – vescovo cattolico est-timorese
 Ettore Ximenes – scultore e illustratore italiano
 Eduardo Ximenes – intellettuale italiano
 Enrico Emilio Ximenes – critico letterario, saggista e intellettuale italiano, figlio di Antonio
 Francisco Ximenes de Cisneros (anche Francisco Jiménez de Cisneros) – cardinale e politico spagnolo
 Francisco Ximenes de Texada – nobile spagnolo, Gran Maestro dell'Ordine di Malta dal 1773 al 1775
 Leonardo Ximenes – astronomo, ingegnere e geografo italiano
 Mariana Ximenes – attrice brasiliana

Altro
 Liceo Ginnasio Statale Leonardo Ximenes – istituzione scolastica di Trapani
 Ximenes de Luna – ramo siciliano della famiglia della nobiltà spagnola de Luna d'Aragona